Marie-Louise Courtiade (1881-1964) dite Renée Corciade, actrice française de la Belle Epoque ;
 Denis Courtiade (1966-), maître d'hôtel français ;
 Fabienne Courtiade (1970-), graveur français.